Dumitru Alexe – canoista romeno
 Ion Alexe – ex pugile rumeno
 Marius Alexe – calciatore rumeno